Дуке () — испанская фамилия. Известные носители:
 Дуке, Джефферсон (род. 1987) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Атлас».
 Дуке, Джон (род. 1994) — колумбийский футболист.
 Дуке, Иван (род. 1976) — президент Колумбии с 2018 г.
 Дуке, Леонардо (род. 1980) — колумбийский трековый и профессиональный шоссейный велогонщик.
 Дуке, Педро Франсиско (род. 1963) — первый испанский астронавт.
 Дуке, Хуан Карлос (род. 1982) — испанский футболист.

 Дуке-Мариньо, Мариана (род. 1989) — колумбийская теннисистка.
 Муньос Дуке, Анибаль (1908—1987) — колумбийский кардинал.

См. также 
 Инохоса-дель-Дуке — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова в составе автономного сообщества Андалусия.
 Эррера-дель-Дуке — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.